Kościół św. Andrzeja Boboli na Saskiej Kępie
 Sanktuarium św. Andrzeja Boboli na Mokotowie